Дмитрий Игоревич Пивоваров () — российский футболист, защитник.

Воспитанник академии клуба «Краснодар». В сезоне 2017/18 сыграл 12 матчей за «Краснодар-2» в первенстве ПФЛ. В молодёжном первенстве в сезонах 2018/19 — 2021/22 в 22 играх забил два гола. В сезонах 2018/19 — 2020/21 играл за «Краснодар-3» — 60 матчей, три гола в ПФЛ / ФНЛ-2. В сезоне 2021/22 — игрок «Краснодара-2» в первенстве ФНЛ-1. 8 мая 2022 года дебютировал в чемпионате России в гостевом матче против «Арсенала» (1:1).

Футболисты России
Игроки ФК «Краснодар-2»
Игроки ФК «Краснодар-3»
Игроки ФК «Краснодар»